Landkreis Wittmund is een Landkreis in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De Landkreis telt  inwoners () op een oppervlakte van  km², waarmee Wittmund na Lüchow-Danneberg het een na kleinste Landkreis van het land is.

Geografie 
Witmund ligt in het noorden van Nedersaksen. Het maakt deel uit van de regio Oost-Friesland, waarvan met name het Harlingerland tot het landkreis behoort. Daarnaast omvat Wittmund twee Oost-Friese Waddeneilanden:Langeoog en Spiekeroog.

Bestuurlijke indeling 
Wittmund ontstond als Landkreis in 1885 uit een samenvoeging van de vroegere  ambten Wittmund, Esens en de stad Esens. In die vorm bleef het bestaan tot 1977. In dat jaar werd de landkreis Wittmund samengevoegd met Friesland tot een groot Landkreis Friesland, waarbij de stad Wittmund kreisstad werd. Tegen die samenvoeging werd echter geklaagd bij het Staatsgerechtshof van Nedersaksen dat in 1980 de klagers in het gelijk stelde en de fusie ongedaan maakte. Wittmund en Friesland werden beide weer zelfstandige Landkreisen.

In 2005 is in Nedersaksen een bestuurlijke hervorming doorgevoerd waarbij het verschil tussen steden en vrije gemeenten is verdwenen, deze worden nu aangeduid als Eenheidsgemeenten. Daarnaast werken de kleinere gemeenten samen als Samtgemeinde. Witmund kent 4 Eenheidsgemeenten en 2 Samtgemeinde, die samen 15 gemeenten omvatten.

Eenheidsgemeenten:
 Wittmund
 Friedeburg
 Langeoog
 Spiekeroog

Samtgemeinde met de deelnemende gemeenten

Politiek 

De Landkreis wordt bestuurd door de Landrat en de Kreisrat. De Landrat is ambtshalve ook lid van de Kreisrat. In Wittmund bestaat de Kreisrat uit 42 gekozen leden.

Samenstelling van de raad

Landrat 
De laatste verkiezingen voor de Landrat waren in september 2016. Holger Heymann van de SPD werd in de eerste ronde met 54,5% van de stemmen verkozen.